Günther (parfois écrit Guenther) est un nom de personne allemand d'origine germanique. Il existe également la variante Gunther.

Étymologie 
Günther est un anthroponyme allemand dont la forme vieux haut allemand initiale est Gundheri. C'est un nom de personne d'origine germanique composé des deux éléments gund- / gund « bataille, combat » (proto-germanique *guntho « bataille, combat » cf. français gon-fanon) et heri « armée » (cf. allemand Heer « armée », proto-germanique *haria(z), *harja(z)). 

Ce composé est semblable à l'ancien norrois *Gunþa-harjaR qui a donné le nom norrois Gunnær / Gunnarr, resté dans toutes les langues scandinaves principalement sous la forme Gunnar.

Variantes 
 français : Gontier, Gonthier, Gonthaire
 allemand : Günther, Guenther, Gunther
 suédois, danois, norvégien, islandais, féroïen : Gunnar, Gunther (issu de l'allemand), Gunthar, Guntar
 vieux saxon : Gynther
 latin : Guntharus, Guntherus

Patronymie 

Le nom de famille Günther (ou Gunther) a été porté par de nombreuses personnalités (par ordre alphabétique) :

 Albert Charles Lewis Günther (1830-1914), zoologiste britannique d'origine allemande ;
 Andreas Günther (1988-), coureur allemand du combiné nordique ;
 Carl Oscar Gunther (1854-1929), bactériologiste allemand ;
 Detlef Günther (1954-), lugeur est-allemand ;
 Egon Günther (1927- 2017), réalisateur et écrivain allemand ;
 Erna Gunther (1896-1982), anthropologue américaine ;
 Ernst Günther (1933-1999), acteur, réalisateur et metteur en scène suédois ;
 Friedrich Christian Günther (1726-1774), ornithologue allemand ;
 Johann Heinrich Friedrich Günther (1794-1858), vétérinaire allemand ;
 Fritz Karl Günther (1877-1857), chimiste allemand ;
 Gotthard Günther (1900-1984), philosophe et logicien allemand ;
 Gustav Günther (1868-1935), pharmacologiste autrichien ;
 Hans Friedrich Karl Günther (1891-1968), ethnologue allemand ;
 Hans Günther (1910-1945), officier SS allemand ; 
 Ignaz Günther (1725-1775), sculpteur allemand ;
 Johann Winther/Gunther d'Andernach, plus connu sous le nom de Johannes Guinterius (1505-1574), médecin allemand ;
 Maren Günther (1931-), femme politique allemande ;
 Paul Günther (1882-1945), plongeur allemand ;
 Pierrick Gunther (1989-), joueur français de rugby à XV ;
 Rainer Günther (1941-), herpétologiste allemand ;
 Siegmund Günther (1848-1923), mathématicien et géographe allemand ;
 Zena Gunther de Tyras (1927-2012), mondaine et philanthrope chypriote.

Prénom 

Günther, Günter et Gunter sont des prénoms notamment portés par :
 
 Gunter d'Alquen, membre du parti nazi chargé des communications de la SS.
 Günther Anders (1902-1992), philosophe allemand.
 Günter Bernard (né en 1939), footballeur allemand.
 Günther Birkenfeld (né en 1949), biathlète allemand.
 Günther Beck (né en 1976), biathlète autrichien.
 Günther Beckstein (né en 1943), homme politique allemand.
 Gunther Behnke (né en 1963), joueur de basketball allemand.
 Günter Blobel (né en 1936), biologiste allemand.
 Günther Birkenfeld (1901-1966), écrivain allemand.
 Günther Blumentritt (1892-1967), militaire allemand.
 Gunter Böhmer (1911-1986), peintre, dessinateur et illustrateur allemand.
 Günther Bornkamm (1905-1990), bibliste et théologien protestant allemand.
 Günter Brus (né en 1938), peintre autrichien.
 Günter de Bruyn (né en 1926), écrivain allemand.
 Gunther Capelle-Blancard (né en 1974), économiste français.
 Gunther Cunningham (né en 1946), joueur et entraîneur américano-allemand de football américain.
 Günther Csar (né en 1966), athlète autrichien, spécialiste du combiné nordique.
 Gunter Damisch (1958-2016), peintre autrichien.
 Günter Deckert (né en 1950), athlète est-allemand, spécialiste du combiné nordique.
 Günther Dehn (1882-1970), pasteur évangélique allemand.
 Günther Domenig (1934-2012), architecte autrichien.
 Günther Dreyer (né en 1943), égyptologue allemand.
 Günter Dyhrenfurth (1886-1975), alpiniste, géologue, géographe et paléontologue suisse.
 Gunther von Fritsch (1906-1988), réalisateur, monteur et directeur de la photographie autrichien.
 Günter Grass (1927-2015), écrivain allemand.
 Gunther Gerzso (1915-2000), artiste-peintre mexicain.
 Günter Guillaume (1927-1995), agent de la Stasi.
 Gunther de Bamberg (mort en 1065), évêque de Bamberg et chancelier de Henri III du Saint-Empire.
 Gunther de Mersebourg (avant 949-982), margrave de la Marche de Misnie.
 Gunther de Schwarzbourg (1304-1349), roi de Germanie.
 Gunther von Hagens (né en 1945), anatomiste allemand, inventeur de la plastination.
 Gunter Hampel (né en 1937), musicien de jazz allemand.
 Gunter Henn (né en 1947), architecte allemand.
 Günter Hermann (né en 1939), footballeur allemand.
 Gunther Hofmans (né en 1967), footballeur belge.
 Günter Holzmann (1912-2001), militant antifaciste allemand.
 Gunter Jacob (né en 1968), footballeur belge.
 Günter Kochan (1930-2009), compositeur allemand.
 Günther Krupkat (1905-1990), écrivain de science-fiction allemand.
 Günter Kunert (né en 1929), écrivain allemand.
 Günter Kunert (1936-1967), pilote de courses allemand.
 Günther Laukien (1924-1997), physicien allemand (participa au développement de la RMN).
 Gunther Lessing (1885-1965), avocat américain.
 Günter Lörke (né en 1935), coureur cycliste allemand.
 Günther Lützow (1912-1945), militaire allemand.
 Günther Neefs (né en 1965), chanteur flamand.
 Günter Netzer (né en 1944), footballeur allemand des années 1960-70.
 Günther Neureuther (né en 1955), judoka ouest-allemand.
 Günter Parche qui poignarda en 1993 la championne de tennis Monica Seles.
 Gunter Pauli (né en 1956), industriel belge.
 Günther Rall (1918-2009), pilote de chasse allemand exceptionnel de la Seconde Guerre mondiale.
 Gunter Sachs (1932-2011), troisième mari de Brigitte Bardot.
 Günther Sabetzki (1925-2000), dirigeant allemand d'organisations de hockey sur glace.
 Gunther Schuller (1925-2015), compositeur et chef-d'orchestre américain.
 Gunter Thiebaut (né en 1977), joueur de football belge.
 Günter Verheugen (né en 1944), homme politique allemand.
 Günter Wallraff (né en 1942), journaliste d'investigation allemand.
 Günter Wand (1912-2002), chef d'orchestre allemand.
 Hans Günther von Kluge (1882-1944), militaire allemand.
 Günther Schwab (1904-2006), écrivain et scénariste autrichien.

Saint 
 Gunther (vers 955 - 1045), ermite originaire de Bohême.

Personnages de fiction 
 Gunther, personnage de la série Friends
 Gunther, personnage de la série Las Vegas tenu par Harry Groener.
 Bernhard Gunther, personnage récurrent et central d'une série de romans de Philip Kerr.
 Gunther, personnage de la Chanson des Nibelungen.
 Gunther de Worms, personnage de la Chanson de Walther.

Pseudonyme 

 Mats Söderlund (1967 - … ), chanteur suédois connu sous le pseudonyme de Günther.
 Sylvain Quimène, artiste français, champion de Air Guitar connu sous le pseudonyme de Gunther Love

Titres 

 Günther est le troisième tome de la série de bande dessinée Le Paquebot des sables :
 Les aventures de Simon et Gunther... est un album de Daniel Balavoine sorti en 1977 ;
 Killing Gunther est un film américain de Taran Killiam sorti en 2017.

Entreprise 
 Brauerei Günther, brasserie allemande basée à Burgkunstadt.

Voir aussi 
 Gunder variante danoise de Günther.

Notes et références 

Patronyme germanique
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Prénom allemand